A rischio della vita (Med livet som insats) – film diretto da Thor L. Brooks e Alf Sjöberg (1940)
  A rischio della vita (Sudden Death) – film diretto da Peter Hyams (1995)